Die 54. Rallye Portugal (Vodafone Rally de Portugal 2021) war der 4. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 20. bis zum 23. Mai 2021 und es wurden insgesamt 21 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Ein offener Schlagabtausch lieferten sich die Hyundai-Fahrer Ott Tänak, der in der ersten Wertungsprüfung (WP) die Führung übernahm, Dani Sordo, der nach der zweiten WP vorne lag und Thierry Neuville, der Tänak in der fünften WP überholte. In WP sieben hatte Sordo mit Reifenproblemen zu kämpfen und er verlor etwas Zeit. Tänak konterte und gewann die Wertungsprüfungen sechs und acht. Er behauptete sich bis zum Abend an der Spitze des Gesamtklassements vor Elfyn Evans (Toyota) und Sordo, während Neuville nach einem Unfall mit Hinterradaufhängungsbruch viel Zeit verlor.

Am Samstag startete Tänak mit vier WP-Bestzeiten in den Tag. Nur Evans konnte zu diesem Zeitpunkt der Rallye mit dem Tempo von Tänak mithalten. In WP 14 schlägt Tänak mit der rechten, hinteren Autoseite an und beschädigt sich das Rad und die Aufhängung. Evans übernimmt die Spitze und liegt vor dem letzten Renntag mit über 16 Sekunden vor Sordo in Führung. Auf Rang drei Sébastien Ogier (Toyota) mit über einer Minute Rückstand und Teamkollege Takamoto Katsuta, der nur gerade 2,5 Sekunden hinter Ogier lag.

Die M-Sport-Fahrer Gus Greensmith und Adrien Fourmaux wurden mit über vier Minuten Rückstand geschlagen nach technischen Problemen am Freitag und Samstag. Fourmaux hatte Glück, nach einem Fehler am Freitag ohne großen Zeitverlust wieder auf die Straße zu fahren. Mehr als die Ränge fünf und sechs lagen für die Ford-Fiesta-RS-WRC-Fahrzeuge nicht drin.

Am Sonntag gewann Evans drei von fünf WP und siegte bei der Rallye Portugal schlussendlich souverän.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 81 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 44 von 77 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Portugal: https://www.rallydeportugal.pt/

Einzelnachweise 

Portugal
2021